Jake Gyllenhaal
Jake Heggie
Jake Jackson, aka Chris Shiflett
Jake Jagielski
Jake Lloyd
Jake Shears
Jake Shimabukuro
Jake Silbermann
Jake Sisko
Jake Sumner
Jake Thomas
Jake and the Fatman